Le Nouveau Testament est l'ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus et à l'enseignement de ses premiers disciples.

C'est aussi :
 Le Nouveau Testament, une pièce de théâtre de Sacha Guitry ;
 Le Nouveau Testament, un film français de Sacha Guitry, sorti en 1936, adaptation de la pièce ;
 Le Tout Nouveau Testament, film belge de 2015 réalisé par Jaco Van Dormael.